

Жібекжолинський сільський округ — адміністративна одиниця, Аршалинський район, Акмолинська область
 Жібекжолинський сільський округ — адміністративна одиниця, Кентауська міська адміністрація, Туркестанська область
 Жібекжолинський сільський округ — адміністративна одиниця, Сайрамський район, Туркестанська область
 Жібекжолинський сільський округ — адміністративна одиниця, Сариагаський район, Туркестанська область